James Duckworth era il detentore del titolo ma è stato eliminato al secondo turno da Miljan Zekić.

In finale Max Purcell ha sconfitto Luca Nardi con il punteggio di 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  James Duckworth (secondo turno)
  Tseng Chun-hsin (quarti di finale)
  Max Purcell (campione)
  Luca Nardi (finale)

  Francesco Maestrelli (quarti di finale) 
  Dalibor Svrčina (primo turno) 
  Hsu Yu-hsiou (primo turno) 
  Rio Noguchi (quarti di finale)

Qualificati 

  Chung Yun-seong (primo turno)
  Nikola Milojević (secondo turno)
  Akira Santillan (primo turno)

  Benjamin Lock (primo turno) 
  Makoto Ochi (primo turno) 
  Dominik Palan (semifinale)

Lucky loser 

  Jay Clarke (primo turno)

Wildcard 

  Arjun Kadhe (primo turno)
  Mukund Sasikumar (primo turno)

  Sumit Nagal (secondo turno)

Alternate 

  Prajnesh Gunneswaran (primo turno)

  Hiroki Moriya (primo turno)

Ranking protetto 

  Marc Polmans (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Pune Challenger 2023